Oostelijke wigsnaveltimalia
 Westelijke wigsnaveltimalia